Александр Януш Заславский-Острожский (, 1650—1682) — крупнейший польский и западнорусский магнат, последний князь Заславский (1656—1682) и 4-й ординат Острожский (1656—1682), единственный сын князя Владислава Доминика Заславского (1616—1656), воеводы сандомирского (1645—1649) и краковского (1649—1656), 2-го ордината Острожского (1629—1656), от брака с Катажиной Собеской (1634—1694). Последний мужской представитель княжеского рода Заславских.

Биография 
В мае 1656 года после смерти своего отца Владислава Доминика Заславского малолетний Александр Януш унаследовал обширные владения князей Заславских и Острожских (Острожский майорат). Находился под опекой своей матери Катарины Собеской и её брата, будущего короля Речи Посполитой Яна Собесского. В июне 1658 года Катарина Собеская, мать Александра Януша, вторично вышла замуж за великого подчашего литовского князя Михаила Казимира Радзивилла (1625—1680).

В 1669 году князь-магнат Александр Януш Заславский претендовал на королевский престол Речи Посполитой. В 1660 году на Львовщине основал город Александрию (Сколе). В 1670 году основал юридическую академию в Варшаве, названную Александрией.

В 1682 году бездетный Александр Януш Заславский скончался. Не был женат и не оставил после себя потомства. После смерти Александра Януша Острожскую ординацию унаследовала его младшая сестра Теофила Людвика Заславская (1654—1709), жена великого гетмана коронного князя Дмитрия Ежи Вишневецкого.

Литература 
 Наталя Яковенко, Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна, Київ 2008, ISBN 966-8978-14-5

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Острожские
Родившиеся в 1650 году
Умершие в 1682 году
Александр Януш
Королевские выборы в Речи Посполитой